Delplanque ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Delplanque (1903–1999), französischer Maler
 Victor Delplanque (1881–1944), französischer Unternehmer und Mitglied der Resistance